piaskowiec – skała osadowa
 piaskowiec – ciasto piaskowe
 piaskowiec – gatunek ptaka wędrownego
 piaskowiec – rodzaj roślin należący do rodziny goździkowatych
 piaskowiec – rodzaj grzybów

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3
 Piaskowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Ostaszewo
 Piaskowiec – część wsi Drzenkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Ćmielów
 Piaskowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze

Linki zewnętrzne